La palabra pergamino se puede referir a:

 el pergamino, antecesor del papel, fabricado con piel de res;
 Pergamino, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 la ciudad de Pergamino, cabecera del partido;
 el arroyo Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.